Lost Soul ou Lost Souls peut faire référence à :
 Lost Soul, groupe de death metal polonais ;
 Lost Soul, manga de Liaze et Moemai ;
 Lost Souls, album de Doves sorti en 2000 ;
 Lost Soul, est un film américain de Dana Schroeder sorti en 2009.
 Lost Souls, album de Loreena McKennitt sorti en 2018.

Voir aussi